

Cina 
 Chiesa di San Lorenzo – Macao

Francia 
 Chiesa di San Lorenzo a Gabre

Germania 
 Chiesa di San Lorenzo a Norimberga

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Lorenzo ad Abbadia Lariana
 Chiesa di San Lorenzo – L'Aquila
 Chiesa di San Lorenzo a Civitella del Tronto 
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Gamberale
 Chiesa di San Lorenzo a Montorio al Vomano
 Chiesa di San Lorenzo a Iovana a Scanno
 Chiesa di San Lorenzo a Monterotondo Marittimo
 Chiesa di San Lorenzo – San Buono

Campania 
 Chiesa di San Lorenzo a Faicchio
 Chiesa di San Lorenzo a San Lorenzello
 Chiesa di San Lorenzo a Scala
 Chiesa di San Lorenzo a Sopravia, frazione di Pago del Vallo di Lauro

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Lorenzo ad Alberi, frazione di Parma
 Chiesa di San Lorenzo a Bellena, frazione di Fontevivo
 Chiesa di San Lorenzo a Bobbio
 Chiesa di San Lorenzo a Bore
 Chiesa di San Lorenzo a Calestano
 Chiesa di San Lorenzo a Cento
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Cornolo, frazione di Bedonia
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Credarola, frazione di Bardi
 Chiesa di San Lorenzo a Fornio, frazione di Fidenza
 Chiesa di San Lorenzo a Gatteo
 Chiesa di San Lorenzo a Gargallo, frazione di Carpi
 Chiesa di San Lorenzo a Guardasone, frazione di Traversetolo
 Chiesa di San Lorenzo a Mesola
 Chiesa di San Lorenzo a Moletolo, frazione di Parma
 Chiesa di San Lorenzo a Rimini
 Chiesa di San Lorenzo a Sasso Marconi
 Chiesa di San Lorenzo a Sogliano al Rubicone
 Chiesa di San Lorenzo a Solignano
 Chiesa di San Lorenzo a Torrechiara, frazione di Langhirano
 Chiesa di San Lorenzo a Tortiano, frazione di Montechiarugolo
 Chiesa di San Lorenzo a Voghiera
 Chiesa di San Lorenzo Martire e San Michele Arcangelo a Prignano sulla Secchia

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Lorenzo a Brazzano, frazione di Cormons
 Chiesa di San Lorenzo a Cavolano
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Fiumicello Villa Vicentina
 Chiesa di San Lorenzo a Forgaria nel Friuli
 Chiesa di San Lorenzo a Prestento
 Chiesa di San Lorenzo a Rorai Grande, frazione di Pordenone
 Chiesa di San Lorenzo a Servola
 Chiesa di San Lorenzo a Varmo

Lazio 
 Chiesa di San Lorenzo a Bracciano
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Isola del Liri
 Chiesa di San Lorenzo in Fonte a Roma
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Sant'Oreste

Liguria 
 Chiesa di San Lorenzo ad Avegno
 Chiesa di San Lorenzo a Borzonasca
 Chiesa di San Lorenzo a Cairo Montenotte
 Chiesa di San Lorenzo a Calizzano
 Chiesa di San Lorenzo a Carro
 Chiesa di San Lorenzo a Casarza Ligure
 Chiesa di San Lorenzo a Ceranesi
 Chiesa di San Lorenzo a Cogorno
 Chiesa di San Lorenzo a Capo Noli, nel comune di Finale Ligure
 Chiesa di San Lorenzo a Varigotti, rione di Finale Ligure
 Chiesa di San Lorenzo a Follo
 Chiesa di San Lorenzo a Leivi
 Chiesa di San Lorenzo a Luni
 Chiesa di San Lorenzo a Molini di Triora
 Chiesa di San Lorenzo a Murialdo
 Chiesa di San Lorenzo a Ne
 Chiesa di San Lorenzo a Neirone
 Chiesa di San Lorenzo a Orco Feglino, Feglino
 Chiesa di San Lorenzo a Orco Feglino, Orco
 Chiesa di San Lorenzo a Pontinvrea
 Chiesa di San Lorenzo a Propata
 Chiesa di San Lorenzo a Quiliano
 Chiesa di San Lorenzo a Rialto
 Chiesa di San Lorenzo a Riomaggiore
 Chiesa di San Lorenzo a Santa Margherita Ligure
 Chiesa di San Lorenzo a Serra Riccò
 Chiesa di San Lorenzo a Sori
 Chiesa di San Lorenzo a Valbondione
 Chiesa di San Lorenzo a Pareto, frazione di Valbrevenna
 Chiesa di San Lorenzo a Vallebona
 Chiesa di San Lorenzo a Varese Ligure
 Chiesa di San Lorenzo a Villa Faraldi

Lombardia 
 Chiesa di San Lorenzo ad Abbadia Lariana
 Chiesa di San Lorenzo a Alzano Sopra, frazione di Alzano Lombardo
 Chiesa di San Lorenzo a Capizzone
 Chiesa di San Lorenzo a Calepio, frazione di Castelli Calepio
 Chiesa di San Lorenzo a Costa, frazione di Costa Serina
 Chiesa di San Lorenzo a Maccagno con Pino e Veddasca
 Chiesa di San Lorenzo a Bellano
 Chiesa di San Lorenzo a Bergamo,
 Chiesa di San Lorenzo a Berzo Inferiore
 Chiesa di San Lorenzo  a Brescia
 Chiesa di San Lorenzo a Rossino frazione di Calolziocorte
 Chiesa di San Lorenzo a Casalpoglio
 Chiesa di San Lorenzo a Castro 
 Chiesa di San Francesco d'Assisi e San Lorenzo martire a Crema
 Chiesa di San Lorenzo a Casazza
 Chiesa di San Lorenzo a Mariano al Brembo quartiere di Dalmine
 Chiesa di San Lorenzo a Demo
 Chiesa di San Lorenzo a Fiesse
 Chiesa di San Lorenzo a Galliavola
 Chiesa di San Lorenzo a Garda, frazione di Sonico
 Chiesa di San Lorenzo di Aiale, frazione di Irma
 Chiesa di San Lorenzo a Lodi
 Chiesa di San Lorenzo a Mandello del Lario
 Chiesa di San Lorenzo a Nesso
 Chiesa di San Lorenzo a Orino
 Chiesa di San Lorenzo a San Lorenzo nel comune di Parabiago
 Chiesa di San Lorenzo a Rovetta
 Chies di San Lorenzo a Rovetta
 Chiesa di San Lorenzo a Sonico
 Chiesa di San Lorenzo a Trezzano sul Naviglio
 Chiesa di San Lorenzo a Valbondione
 Chiesa di San Lorenzo a Vigevano, in frazione Buccella
 Chiesa di San Lorenzo a Vigevano, in località Cascina Castellana
 Chiesa di San Lorenzo a Vilminore di Scalve
 Chiesa di San Lorenzo Diacono Martire a Verolanuova
 Chiesa di San Lorenzo Martire ad Angolo Terme
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Bergamo
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Sola, frazione di Fara Olivana con Sola
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Ghisalba
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Manerbio
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Palosco
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Remedello
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Sonico
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Tremosine sul Garda
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Zogno

Marche 
 Chiesa di San Lorenzo – Montecarotto

Molise 
 Chiesa di San Lorenzo Martire – Busso

Piemonte 
 Chiesa di San Lorenzo Martire ad Antrona Schieranco
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Canischio
 Chiesa di San Lorenzo a Cellio
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Fossano
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Giaveno
 Chiesa di San Lorenzo a Gozzano
 Chiesa di San Lorenzo Martire a La Cassa
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Mandello Vitta
 Chiesa di San Lorenzo a Megolo, frazione di Pieve Vergonte
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Ponderano
 Chiesa di San Lorenzo a Torino
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Falmenta, frazione di Valle Cannobina
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Vignole Borbera

Puglia 
 Chiesa di San Lorenzo ad Altamura, in provincia di Bari
 Chiesa di San Lorenzo a Vernole

Sardegna 
 Chiesa di San Lorenzo a Banari
 Chiesa di San Lorenzo di Rebeccu a Bonorva
 Chiesa di San Lorenzo a Budoni, nell'omonima frazione 
 Chiesa di San Lorenzo a Cagliari
 Chiesa di San Lorenzo a Osilo
 Chiesa di San Lorenzo a Tempio Pausania

Sicilia 
 Chiesa di San Lorenzo ad Aidone
 Chiesa di San Lorenzo a Malfa

Toscana 
 Chiesa di San Lorenzo ad Ama
 Chiesa di San Lorenzo a San Lorenzo nel comune di Arcidosso
 Chiesa di San Lorenzo ad Arezzo
 Chiesa di San Lorenzo in località Bibbiano a Buonconvento
 Chiesa di San Lorenzo a Campi Bisenzio
 Chiesa di San Lorenzo a Canneto
 Chiesa di San Lorenzo a San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di San Lorenzo a Fauglia
 Chiesa di San Lorenzo a Lucca
 Chiesa di San Lorenzo a Marciana
 Chiesa di San Lorenzo a Marradi
 Chiesa di San Lorenzo a Mazzolla
 Chiesa di San Lorenzo a Montespertoli
 Chiesa di San Lorenzo a Montelupo Fiorentino
 Chiesa di San Lorenzo a Monterappoli
 Chiesa di San Lorenzo a Monterongriffoli, frazione di San Giovanni d'Asso
 Chiesa di San Lorenzo a Monterotondo Marittimo
 Chiesa di San Lorenzo ospitata nel convento dei Cappuccini di Montevarchi
 Chiesa di San Lorenzo a Poggibonsi
 Chiesa di San Lorenzo a San Giovanni Valdarno
 Chiesa di San Lorenzo a San Marcello Piteglio
 Chiesa di San Lorenzo a Sansepolcro
 Chiesa di San Lorenzo in località Serravalle a Buonconvento
 Chiesa di San Lorenzo a Stia
 Chiesa di San Lorenzo a Usigliano
 Chiesa di San Lorenzo a Vergelle, frazione di San Giovanni d'Asso
 Chiesa di San Lorenzo a Villafranca in Lunigiana
 Chiesa di San Lorenzo a Zeri
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Gello, frazione di Montecatini Val di Cecina
 Chiesa di San Lorenzo a Farneta a Lucca
 Chiesa di San Lorenzo a Fossato a Cantagallo
 Chiesa di San Lorenzo a Lattaia, nel comune di Roccastrada
 Chiesa di San Lorenzo in località Percenna a Buonconvento
 Chiesa di San Lorenzo a Pomaio ad Arezzo
 Chiesa di San Lorenzo a Vaccoli a Lucca
 Chiesa di San Lorenzo al Bagno a Roselle, nel comune di Grosseto
 Chiesa di San Lorenzo alla Cappella a Lucca
 Chiesa di San Lorenzo in Corte a Lucca
 Chiesa di San Lorenzo in San Pietro a Montalcino
 Chiesa di San Lorenzo martire alle Verrucole a San Romano in Garfagnana

Trentino-Alto Adige 
 Provincia autonoma di Bolzano 
 Chiesa di San Lorenzo a Clusio, frazione di Malles Venosta
 Chiesa di San Lorenzo a San Lorenzo di Sebato
 Provincia autonoma di Trento

 Chiesa di San Lorenzo a Condino, frazione di Borgo Chiese
 Chiesa di San Lorenzo a Calliano
 Chiesa di San Lorenzo a Castellano, frazione di Villa Lagarina
 Chiesa di San Lorenzo a Cavedago
 Chiesa di San Lorenzo a Cinte Tesino
 Chiesa di San Lorenzo a Cunevo, frazione di Contà
 Chiesa di San Lorenzo a Dimaro, frazione di Dimaro Folgarida
 Chiesa di San Lorenzo a Folgaria
 Chiesa di San Lorenzo a Mechel, frazione di Cles
 Chiesa di San Lorenzo a Mogno, frazione di Arco
 Chiesa di San Lorenzo a Pera, frazione di San Giovanni di Fassa
 Chiesa di San Lorenzo a Pinzolo
 Chiesa di San Lorenzo a Ronchi, frazione di Ala
 Chiesa di San Lorenzo a San Lorenzo in Banale, frazione di San Lorenzo Dorsino
 Chiesa di San Lorenzo a Sarnonico
 Chiesa di San Lorenzo a Sover
 Chiesa di San Lorenzo a Tenno
 Chiesa di San Lorenzo a Trento
 Chiesa di San Lorenzo a Vigo Lomaso, frazione di Comano Terme
 Chiesa di San Lorenzo a Vigo Rendena, frazione di Porte di Rendena

Umbria 
 Chiesa di San Lorenzo a Rapecchiano di Foligno

Veneto 
 Chiesa di San Lorenzo ad Arcade
 Chiesa di San Lorenzo a Castelnovo di Isola Vicentina
 Chiesa di San Lorenzo a Valsanzibio, frazione di Galzignano Terme
 Chiesa di San Lorenzo a Liettoli, frazione di Campolongo Maggiore
 Chiesa di San Lorenzo a Padernello, frazione di Paese
 Chiesa di San Lorenzo a Padova
 Chiesa di San Lorenzo a Soave
 Chiesa di San Lorenzo a Venezia, Castello
 Chiesa di San Lorenzo a Venezia, Mestre
 Chiesa di San Lorenzo a Verona
 Chiesa di San Lorenzo a Vicenza
 Chiesa di San Lorenzo a Villanova Marchesana
 Chiesa di San Lorenzo a Vo'
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Cibiana di Cadore
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Conselve
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Minerbe
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Nogarole Rocca
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Pescantina
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Selva di Cadore
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Terrazzo
 Chiesa di San Lorenzo Martire a Torrebelvicino

Paesi Bassi 
 Chiesa Grande di San Lorenzo ad Alkmaar
 Chiesa di San Lorenzo a Rotterdam

Svezia 
 Chiesa di San Lorenzo a Söderköping

Svizzera 
 Chiesa di San Lorenzo – Breno, frazione di Alto Malcantone
 Chiesa di San Lorenzo – Calanca nel Cantone dei grigioni
 Chiesa di San Lorenzo – Bellinzona nel Cantone dei grigioni
 Chiesa di San Lorenzo – Breggia nel Cantone dei grigioni
 Chiesa di San Lorenzo – Faido nel Cantone dei grigioni
 Chiesa di San Lorenzo – Gudo nel Cantone dei grigioni
 Chiesa di San Lorenzo – Isone nel Cantone dei grigioni
 Chiesa di San Lorenzo – Losone nel Cantone dei grigioni
 Chiesa di San Lorenzo – Maggia nel Cantone dei grigioni
 Chiesa di San Lorenzo – Mendrisio nel Cantone dei grigioni
 Chiesa di San Lorenzo – Bregaglia nel Cantone dei grigioni

Spagna 
 Chiesa di San Lorenzo – Cordova
 Chiesa di San Lorenzo – Montagut i Oix
 Chiesa di San Lorenzo – Pamplona

Pagine correlate 
 Basilica di San Lorenzo
 Abbazia di San Lorenzo
 Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire
 Collegiata di San Lorenzo
 Duomo di San Lorenzo